Tat'jana L'vovna Tolstaja (1864-1950), attivista e memorialista russa, figlia di Lev Tolstoj
Tat'jana Nikitična Tolstaja (1951 – vivente), scrittrice e personaggio televisivo russa